SMC3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 217 амінокислот, а молекулярна маса — 141 542.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинний цикл, поділ клітини, пошкодження ДНК, репарація ДНК, мітоз, мейоз. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у ядрі, хромосомах, центромерах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки